Composée d'environ 700 officiers de différentes armes et grades, la Société militaire de Genève est une association militaire suisse fondée en 1825 par Guillaume-Henri Dufour. Elle est à l’origine de la création de la Société suisse des officiers.

Selon son propre site, la société .

Références

Sources 
 
 

Association ou organisme dans le canton de Genève
Forces armées de la Suisse
Association fondée en 1825